El Distrito judicial de Tumbes es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Tumbes y su competencia se extiende a las tres provincias que conforman la Región Tumbes.

Fue creada por Resolución Administrativa Nª 035-2001 y se instaló el 3 de mayo del 2001 bajo la presidencia del Doctor Valentín Paniagua Corazao.

Consta de dos Salas superiores (una civil y otra penal).

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú